Раббан:

 Раббан, Абдул-Ахад (1916—1980) — епископ Акры Халдейской католической церкви.
 Раббан, Рафаэль (1910—1967) — епископ Амадии, архиепископ Киркука Халдейской католической церкви.
 Раббан Ормизд (VII век) — монах несторианской церкви, святой Халдейской католической церкви.
 Раббан Саума (ок. 1220— 1294) — несторианский монах, посол на службе ильханов Ирана.